Царман - фамилия:

 Царман, Александр Александрович (1873—1939) — русский и советский артист, балетмейстер, композитор и педагог.
 Царман, Александр Александрович (1908—2000) — советский артист балета и педагог.

См. также 
 Цартман